Шелухи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шелухи — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Шелухи — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Шелухи — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Шелухи — деревня в Опочецком районе Псковской области.